Il y a eu deux Étiennette de Milly qui étaient d'ailleurs cousines germaines :
 Étiennette de Milly (?-1197), dame d'Outre-Jourdain, mariée successivement à Onfroy III de Toron, Miles de Plancy et Renaud de Châtillon ;
 Étiennette de Milly, mariée successivement à Guillaume Dorel, seigneur de Botron, puis à Hugues III Embriaco, seigneur du Gibelet.

Homonymie dynastique